Гёздарья́ (, Гайхэ) — река в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, на западной окраине Кашгарии.

Гёздарья образуется при слиянии рек Кенгшиберсу и Моджису в горах Западного Куньлуня. Верхнее и среднее течение проходит по широкой межгорной долине. Затем река спускается в Кашгарскую равнину, где теряется в песках.

Длина реки составляет 345 км. Средний многолетний расход воды — 22 м³/с. Площадь бассейна — 14,6 тыс. км².

Воды реки разбираются на орошение оазисов.

Примечания

Литература 
 

Реки Синьцзян-Уйгурского автономного района
Бассейн Лобнора